Jüdischer Friedhof Prag steht für:

 Alter Jüdischer Friedhof (Prag)
 Neuer Jüdischer Friedhof (Prag)